Юклид-авеню () — может означать:

  — главная улица в Кливленде, штат Огайо, США.

Станции 
 Юклид-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Фултон-стрит, Ай-эн-ди.
  — станция на  трамвая Сан-Диего, расположенная в районе Эмеральд-Хиллз, Сан-Диего, штат Калифорния, США.

См. также 
  (значения)
  (значения)